Voellmy ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Voellmy (1886–1951, Schweizer Mathematiker und Schachmeister)
 Fritz Voellmy (1863–1939), Schweizer Maler